Леся Цуренко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Сорана Кирстя.

Чагла Бююкакчай виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Данку Ковінич з рахунком 3–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Istanbul Cup, одиночний розряд
2016